La Coupe de la Ligue belge de football 1998-1999 est la sixième édition de la Coupe de la Ligue belge. Elle porte le nom officiel de « Nissan Cup » à la suite de l'accord de parrainage avec le constructeur automobile Nissan. La compétition concerne tous les clubs entièrement professionnels de Belgique, à savoir les 18 clubs de première division et cinq clubs de deuxième division. Le vainqueur est qualifié pour la prochaine édition de la Coupe Intertoto.

Tout comme l'édition précédente, cette Coupe de la Ligue n'attire pas beaucoup de spectateurs dans les stades, avec une légère amélioration pour certaines rencontres à partir des quarts de finale. La compétition est également perturbée par la démission du Standard de Liège de la Pro League, ce qui disqualifie de facto le club de la compétition. Finalement, le trophée revient au K Saint-Trond VV, qui remporte la finale contre le KFC Germinal Ekeren, déjà finaliste malheureux l'année précédente.

Clubs participants 
Les 23 clubs entièrement professionnels du pays sont autorisés à prendre part à la compétition. Ils sont 18 clubs de Division 1 et 5 clubs de Division 2 à s'inscrire. Les clubs débutent dans la compétition à trois niveaux différents selon leurs résultats de la saison écoulée. Les deux clubs qualifiés pour la Coupe UEFA, le Sporting Anderlecht et le KFC Germinal Ekeren, ainsi que le KRC Harelbeke, cinquième du classement la saison précédente, entrent au deuxième tour. Le champion en titre, le FC Bruges, et le vainqueur de la Coupe de Belgique, le KRC Genk, font leur entrée directement en quarts de finale.

Déroulement de la compétition

Tableau complet

Premier tour 
Les cinq équipes de Division 2 et les treize équipes de Division 1 les moins bien classées la saison dernière sont engagés dans ce premier tour. Le tirage est intégral et les neuf vainqueurs accèdent au tour suivant. Les rencontres sont étalées sur une semaine, entre le 12 et le 17 août 1998.

On assiste à deux duels entre équipes de Division 2, dans lesquels le Cercle de Bruges élimine le FC Malines et l'Antwerp vient à bout du KSV Waregem. Le tenant du titre, le KFC Lommelse SK, est à nouveau opposé à La Gantoise au premier tour et sort une nouvelle fois vainqueur de leur confrontation.

Deuxième tour 
Les neuf équipes qualifiées du premier tour sont rejointes par les deux clubs engagés en Coupe UEFA : le Sporting Anderlecht et le KFC Germinal Ekeren, ainsi que par le KRC Harelbeke, cinquième du classement la saison précédente. Les deux premiers cités se qualifient en déplacement, tandis qu'Harelbeke est éliminé aux tirs au but par le Lierse. Les deux derniers représentants de deuxième division, le Cercle de Bruges et l'Antwerp, sont éliminés respectivement par Saint-Trond et Anderlecht. Le tenant du titre, Lommel, se qualifie en déplacement au KSC Lokeren. Enfin, dans le dernier match de ce deuxième tour, le Standard de Liège l'emporte à Beveren. Toutefois, le club liégeois ne jouera pas le tour suivant. Il démissionne de la Pro League avant les quarts de finale, où il est remplacé par Beveren. Toutes les rencontres se disputent le 2 décembre 1998, à l'exception du duel entre le KVC Westerlo et le Germinal Ekeren, reporté au 5 janvier 1999.

Quarts de finale 
Les six clubs qualifiés au terme du deuxième tour sont rejoints par le KRC Genk, vainqueur de la Coupe de Belgique 1998 et le Club Bruges KV, Champion de Belgique 1998. Ces deux équipes, également engagées dans la course au titre, s'affrontent directement, devant une assistance record de 9100 personnes. C'est Genk qui l'emporte finalement après la séance de tirs au but. Dans les autres rencontres, Saint-Trond élimine Lommel, tenant du titre, et les deux « européens », Anderlecht et le Germinal Ekeren, se qualifient au détriment du Lierse et de Beveren respectivement.  Les matches sont étalés entre le 24 et le 28 mars 1999.

Demi-finales 
Les deux demi-finales se disputent les 13 et 20 avril 1999 et opposent les quatre équipes issues des quarts de finale. Alors que les observateurs attendent une finale entre le KRC Genk et le Sporting Anderlecht, ces deux clubs se font éliminer, le premier par Saint-Trond après les tirs au but et le second par le Germinal Ekeren, qui atteint ainsi la finale de la compétition pour la deuxième année consécutive.

Finale 
La finale de la compétition se déroule le jeudi 13 mai 1999 et oppose les deux vainqueurs des demi-finales, Saint-Trond et le Germinal Ekeren. Les trudonnaires ouvrent le score après 20 minutes de jeu par Patrick Teppers sur un penalty obtenu pour une faute de main de Thierry Siquet, qui lui a valu de recevoir le carton rouge. En seconde mi-temps, le match s'emballe et Saint-Trond double son avance dix minutes après la reprise, toujours grâce à Teppers. Réduit à 10, Ekeren parvient à relancer le match grâce à Edwin van Ankeren à l'heure de jeu. Le slovène Mladen Rudonja inscrit ensuite deux buts en dix minutes pour porter l'avance des « Canaris » à 4-1. Le Germinal Ekeren parvient à réduire l'écart dans les dernières minutes de la rencontre via Kurt Morhaye et Gunther Hofmans, mais l'égalisation ne viendra pas. Pour la seconde année consécutive, le club anversois est battu en finale.

Annexes

Références

Sources 
  Résultats complets sur BSDB

1998
Coupe Ligue
Coupe Ligue